III liga polska w piłce nożnej (1990/1991) – 39. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 135 drużyn, grając w 9 grupach systemem kołowym.

Grupa I (centralna) 
Tabela końcowa:

Grupa II (warszawsko-mazurska) 
Tabela końcowa:

 Liczba bramek zdobytych i straconych nie jest równa

Grupa III (małopolska) 
Tabela końcowa:

 Igloopol II Dębica został wycofany po rundzie jesiennej, a jego wyniki zostały anulowane

Grupa IV (dolnośląska) 
Tabela końcowa:

Grupa V (śląska) 
Tabela końcowa:

Grupa VI (lubelsko-kielecka) 
Tabela końcowa:

Grupa VII (pomorska) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (wielkopolska)

grupa północna 
Tabela końcowa:

grupa południowa 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi

      = Baraże

Baraże o II ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o 6 miejsc w drugiej klasie rozgrywkowej w sezonie 1991/1992 między zespołami z miejsc 17–20 II ligi oraz 8 drużynami z III ligi:

Do drugiej ligi awansowali: Korona Kielce i Gwardia Warszawa.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki grupy V 
 Wyniki grupy VI 
 Wyniki grupy VII 
 Wyniki grupy VIII 
 Wyniki grupy IX 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1990 w polskim sporcie
1991 w polskim sporcie